Рональд Кларк ( или Clarke):
 Кларк, Рональд (1937—2015) — австралийский легкоатлет.
 Кларк, Рональд (1911—1972) — американский доктор, предположительно, серийный убийца.